— участок железнодорожной линии Тохоку японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, протянувшийся от станции , расположенной в специальном районе Тайто в Токио, до станции , расположенной в городе Насусиобара префектуры Тотиги.

Виды обслуживания 
Обслуживание на линии как правило делят на составы, начинающие движение от станции , и составы, идущие с/на линию Сёнан-Синдзюку от/до станций ,  и других южных станций. Между станциями Уэно и Омия составы используют одни и те же пути, что и линия Такасаки.

Подавляющее большинство составов заканчивает движение на станции . К югу от станции Уцуномия по линии ходят составы серии E231 series из десяти или пятнадцати вагонов, к северу от данной станции 5-вагонные составы серии 211 series.

Limited express 
По линии ходят следующие виды экспрессов:
 Ohayō Tochigi / Hometown Tochigi
 Nikkō / Spacia Nikkō / Kinugawa / Spacia Kinugawa (от Икэбукуро/Синдзюку до Курихаси и далее по линии Никко (Тобу))
 Hokutosei, Cassiopeia (ночные поезда)

Home Liner Koga 
Два состава отходят от станции Уэно до станции Кога каждый будний вечер. Посадка пассажиров возможна только на станции Уэно. Остановки: Уэно, Урава, Омия, Хигаси-Омия, Хасуда, Куки и Кога.

Линия Сёнан-Синдзюку 

По линии Уцуномия ходят составы линии Сёнан-Синдзюку типов Rapid и Local, каждый приблизительно раз в час. Они не останавливаются на станциях Урава и Сайтама-Синтосин, так как на данных станциях нет доступных для них платформ. К 2012 году планируется открытие новых платформ на станции Урава.

Все составы 10- или 15-вагонные электропоезда серии E231.

Rapid 
Ходят раз в час, ограниченное число остановок. Путь от Синдзюку до Уцуномии занимает 1 час 35 минут.

Local 
Ходят раз в час, останавливаются на всех станциях. Путь от Синдзюку до станции Омия занимает 32 минуты.

Участок Уцуномия — Куроисо 
На данном участке все составы останавливаются на каждой станции. Путь занимает около 50 минут.

Станции 
 Местные составы (кроме составов линии Сёнан-Синдзюку) останавливаются на всех станциях кроме Ниппори.
 Rapid, Home Liner, а также составы линии Сёнан-Синдзюку останавливаются на станциях помеченных символоми «●» and «▼»; проезжают станции помеченные «｜». (Пассажиры состава типа Home Liner могут сходить только на станциях помеченных символом «▼».)

Ссылки 
 Станции линии Уцуномия (JR East)